Le patronyme Brossel ou Brocel provient de l'ancien français bro(u)ce: arbuste (du lat. bruscia).

 Colombe Brossel (1976 - ), une femme politique française.
 Jean Brossel, (1918 - 2003), un physicien français.
 Brossel, une entreprise.